Бронеавтомобили В.А. Мгеброва (Российская Империя): 

 Мгебров-Изотта-Фраскини  
 Мгебров-Пирс-Арроу  
 Мгебров-Рено
 Мгебров-Уайт